

Mitologia 
 Portaone (o Porteo) – personaggio della mitologia greca, figlio di Agenore ed Epicasta
 Porteo – personaggio della mitologia greca, padre di Echione colui che per primo uscì dal cavallo di Troia,.

Note